Delirium (lateinisch für „Irresein, Delir“) steht für:

 Delirium, unspezifisches hirnorganisches Psychosyndrom (lebensbedrohlicher Zustand)

 Delirium (italienische Band), italienische Progressive-Rock-Band (ab 1969)
 Delirium (Band), niederländische Death-Metal-Band (1987–1990)
 Delirium (deutsche Band), deutsche Pagan-Metal-Band (ab 2006)

Werktitel:
 Delirium (Buch), Jugendroman von Lauren Oliver (2011)
 Delirium (Zeitschrift), Schweizer Literaturzeitschrift (ab 2013)

Siehe auch:
 Delirium hystericum (Tobsucht)
 Delirium tremens (Begriffsklärung)
 Delirious (Begriffsklärung)
 Delirio (Begriffsklärung)
 Delerium